Narziss steht für:
 Narziss, eine Figur aus der griechischen Mythologie
 Narziss (Band), eine deutsche Metalcore-Band aus Jena
bildungssprachlich (Duden): "ganz auf sich selbst bezogener Mensch, der sich selbst bewundert und liebt" (abgegrenzt vom Begriff Narzisst) 

Narziß ist der Familienname folgender Person:
 Ludwig Narziß (1925–2022), deutscher Brauwissenschaftler

Narziß ist der Vorname folgender Person:
 Narziss von Bozen (spätes 15. Jh.), Maler und Bildschnitzer
 Narziß Ach  (1871–1946), deutscher Psychologe
 Narziß Renner (1502–1536), deutscher Maler

Siehe auch:
 Narcissus
 Narziß und Goldmund
 Narzissen